Lajedo (Pernambuco), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pernambuco
 Lajedo (Lajes das Flores), een plaats in de Portugese gemeente Lajes das Flores